Die Pacific Division ist eine der Western Conference angehörige Division in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga National Hockey League (NHL). Sie umfasst acht Teams und somit genauso viele wie ihr Gegenstück innerhalb der Western Conference, die Central Division. Die Einteilung in Divisions erfolgt nach den örtlichen Lagen der Teams. In der Pacific Division spielen die Teams, die in der Nähe der Westküste der USA gelegen sind, also in der Nähe des Pazifiks.

Teams

Geschichte 
Die 1993 neu gegründete Pacific Division ähnelte der abgelösten Smythe Division sehr. Einzig das neue kalifornische Franchise der Mighty Ducks of Anaheim ersetzte die Winnipeg Jets. Weitere Mitglieder waren die Calgary Flames, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, San Jose Sharks und die Vancouver Canucks.

Zum Beginn der Saison 1995/96 kam mit der Colorado Avalanche ein siebtes Team hinzu. Die Avalanche war aus dem Umzug der Québec Nordiques nach Denver entstanden. Colorado konnte gleich im ersten Jahr den Divisions-Sieg erringen und sicherte sich zudem am Ende der Saison den Stanley Cup, womit sie der erste Sieger des Cups waren, der in der Pacific Division spielte.

Vor der Saison 1998/99 ordnete die NHL ihre Divisionen erneut. Das neue System umfasste statt der bisherigen vier Divisionen nun sechs. Die Calgary Flames, Colorado Avalanche, Edmonton Oilers und Vancouver Canucks wechselten in die neue Northwest Division, während sich die Phoenix Coyotes, die aus dem Umzug der Winnipeg Jets entstanden waren, und die Dallas Stars, zu den übrigen drei Teams der Pacific Division hinzugesellten.

Im Rahmen der Umstrukturierung zu Beginn der Saison 2013/14 wurde die Northwest Division aufgelöst und deren Teams auf die Pacific und die Central Division aufgeteilt. Dadurch kamen die Vancouver Canucks, die Edmonton Oilers sowie die Calgary Flames wieder hinzu, während die Dallas Stars die Division verließen. Jüngst stießen zudem die Vegas Golden Knights (2017) und die Seattle Kraken (2021) als Expansion Teams zur Pacific Division.

Saisonstatistik 

Legende: Playoff-Qualifikation in grün, Punkte in Klammern, Stanley-Cup-Gewinner dieser Saison fett

NHL-Division